Bjarni Benediktsson puede referirse a:
 Bjarni Benediktsson (1908), ex primer ministro de Islandia (1963–1970)
 Bjarni Benediktsson (1970), actual primer ministro de Islandia (2017-)